Pinoteau est un patronyme français porté par des personnes et familles différentes.

Patronyme
Roger Pinoteau (1910-1986), député de Paris (1958-1962)
Jack (ou Jacques) Pinoteau (1923-2017), réalisateur, frère de Claude Pinoteau
Claude Pinoteau (1925-2012), réalisateur et scénariste   
 Famille Pinoteau (famille titrée au ) :
Pierre-Armand Pinoteau (1769-1834), général de brigade  
Hervé Pinoteau (1927-2020), héraldiste

Homonymie de patronyme